50 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2013 w ramach pływania. Eliminacje oraz półfinały odbyły się 2 sierpnia, a finał 3 sierpnia.

Do eliminacji zgłoszonych zostało 107 zawodników z 97 państw.

Tytuł mistrzowski obronił Brazylijczyk César Cielo. Drugie miejsce zajął Rosjanin Władimir Morozow, a brązowy medal przypadł George’owi Bovellowi z Trynidadu i Tobago.

Rekordy

Wyniki

Eliminacje

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał

Bibliografia 
 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2013